Les élections européennes se sont déroulées le dimanche  en Grèce pour désigner les 22 députés européens au Parlement européen, pour la législature 2009-2014. Le Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) est arrivé en tête dans un scrutin marqué par l'abstention (50 % contre 36,8 en 2004).

Résultats

Article connexe 
 Liste des députés européens de Grèce de la 

Grece
2009
Europeennes